Ревейон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ревейон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна